Сальниково — название населённых пунктов в России:

 Сальниково — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Сальниково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Сальниково — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Сальниково — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Сальниково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Сальниково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.